Diese Liste der archäologischen Stätten in Sudan führt alle Fundorte auf, die archäologisch in Sudan von Bedeutung sind.

Anmerkungen 

!
Sudan